Plaats in Indonesië
 Sungai Duren (Jambi Luar Kota), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Sungai Duren (Lembak), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra